Абу-Кир — топоним:

 Абу-Кир — город в Египте, в мухафазе Александрия.
 Абу-Кир — залив Средиземного моря в Египте, недалеко от Александрии.